

Geografia 
 Fa – comune del dipartimento dell'Aude (Francia)

Sigle 
 Fatty acids – Acidi grassi
 Fecondazione artificiale
 Fédération Anarchiste – organizzazione anarchica francese
 Fibrillazione atriale
 Football Association – federazione calcistica dell'Inghilterra
 Foreign Affairs – rivista del Council on Foreign Relations
 Faculty Advisor – Consulente di facoltà

Codici 
 FA – codice vettore IATA di Safair
 FA – codice FIPS 10-4 delle Isole Falkland
 fa – codice ISO 639 alpha-2 della lingua persiana
 FA – codice ISO 3166-2:GN di Faranah (Guinea)
 FA – codice ISO 3166-2:KW di Al Farwaniyah (Kuwait)
 FA – codice ISO 3166-2:PT di Faro (Portogallo)
 FA – codice ISO 3166-2:UZ della provincia di Ferghana (Uzbekistan)

Informatica 
 Fa – abbreviazione di Fast Ethernet

Linguistica 
 Fāʾ – ventesima lettera dell'alfabeto arabo

Mineralogia 
 Fa – abbreviazione di fayalite

Musica 
 Fa – nota musicale

Altro 
 fA – simbolo del femtoampere 
 FA – targa automobilistica dell'aeronautica spagnola (Fuerzas Aéreas)
 Nikon FA – fotocamera della Nikon

Medicina 
 FA – Abbreviazione di fibrillazione atriale

Note